Bloody Buccaneers — студийный альбом нидерландской рок-группы Golden Earring, выпущенный в 1991 году на лейбле Columbia Records.

Стиль, отзывы критиков 
Пембертон Роуч, критик сайта Allmusic.com, дал альбому сдержанно-положительную оценку, назвав его неоригинальным, однако «заводным», а также похвалил группу за стремление к созданию качественного релиза и нежелание идти на компромиссы. Роуч особо отметил «мощный» вокал и энергичные гитарные партии, отчасти вдохновлённые панк-роком.

Список композиций 
 Making Love To Yourself — 4:50
 Temporary Madness — 3:30
 Going To The Run — 3:54
 Joe — 4:38
 Planet Blue — 4:22
 Bloody Buccaneers — 4:46
 One Shot Away From Paradise — 3:41
 When Love Turns To Pain — 4:46
 In A Bad Mood — 5:20
 Pourin' My Heart Out Again — 3:59

Примечания

Ссылки 
 Bloody Buccaneers на discogs.com 

Альбомы 1991 года
Альбомы Columbia Records